Municipio de Kiowa puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kiowa (condado de Barber, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barber.
 Municipio de Kiowa Rural, un municipio ubicado en el condado de Kiowa, Kansas.